Влади́мир Корние́нко:
 Корниенко, Владимир Андреевич (1924—1975) — полный кавалер ордена Славы.
 Корниенко, Владимир Витальевич (род. 1981) — автор песен, музыкант и аранжировщик.
 Корниенко, Владимир Яковлевич (1924—1996) — полный кавалер ордена Славы.